Hotin este un nume propriu, care se poate referi la una din următoarele:

Hotin, oraș din regiunea Cernăuți, Ucraina.
Cetatea Hotin

Unități administrative
Ținutul Hotin (1818–1917), unitate administrativ-teritorială din gubernia Basarabia.
Județul Hotin (1919–1938, 1941–1944), unitate administrativă de ordinul întâi din Regatul României.
Raionul Hotin, raion din Ucraina.

Vezi și
Bătălia de la Hotin

Alte utilizări
Hotîn (dezambiguizare)

Nume proprii